Kickstarter steht für:

 Kickstarter, fußbetätigte Anlassvorrichtung bei motorisierten Zweirädern
 Kickstarter (Website), US-amerikanische Crowdfunding-Plattform

Siehe auch:
 Kickstart, Bestandteil des Betriebssystems AmigaOS